Chilena är ett släkte av fjärilar. Chilena ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ädelspinnare
Chilena